Мужчины (фильм, 1950) () — фильм Фреда Циннемана
 Мужчины (фильм, 1972) — фильм Эдмонда Кеосаяна
 Мужчины (фильм, 1999) — фильм Инесы Курклетите